Atalo (h 390 a. C.-336 a. C.), cortesano y general macedonio durante el reinado de Filipo II.

En el año 337 a. C., Eurídice, una sobrina de Atalo, contrajo matrimonio con Filipo II. La primavera del 336 a. C. el rey nombró a Atalo y a Parmenio, junto con Amintas, comandantes de la fuerza de vanguardia que debería invadir el Imperio persa en Asia Menor. Después del asesinato de Filipo II y el ascenso al trono de su hijo Alejandro (octubre del mismo año), Atalo fue ejecutado, acusado de traición.

Enlaces externos 

www.livius.org 

Alejandro Magno
Antiguos macedonios del siglo IV a. C.
Militares de la Antigua Grecia del siglo IV a. C.
Ejecutados de la Antigua Grecia
Generales de Filipo II de Macedonia